Marakwet (district); een district in de Keniaanse provincie Bonde la Ufa
Marakwet (stam); een Keniaanse stam, behorende tot het volk van de  Kalenjin